Kuru; ókori állam Indiában
 Kuru; település Finnországban
 Kuru; egy betegség neve